Каменский уезд — административно-территориальная единица в составе Алтайской и Ново-Николаевской губерний, существовавшая в 1917—1925 годах. Центр — Камень-на-Оби.

Каменский уезд был образован в июне 1917 года при создании Алтайской губернии.

13 июня 1921 года Каменский уезд был передан в состав Новониколаевской губернии. При этом часть его территории была передана в Каргатский и Черепановский уезды.

В феврале 1923 года Плесо-Курьинская волость Каменского уезда была передана в Славгородский уезд Омской губернии.

В 1925 году Каменский уезд был упразднён, а его территория передана в Каменский округ Сибирского края

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Новониколаевской губернии
Уезды Алтайской губернии
1917 год в Алтайском крае
1925 год в Алтайском крае
Появились в 1917 году в России
Административные единицы, образованные в 1917 году
Административные единицы, упразднённые в 1925 году